Yorkshire, een graafschap in Engeland

Amerikaanse staten:
Yorkshire (New York)
Yorkshire (Ohio)
Yorkshire (Virginia)

Ras:
Yorkshireterriër
 Yorkshire (varken)